Onderdistrict in Indonesië
 Parmonangan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Tapanuli Utara in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Parmonangan (Pakkat), een plaats in het regentschap Humbang Hasundutan in de provincie Noord-Sumatra
 Parmonangan (Pangururan), een plaats in het regentschap Samosir in de provincie Noord-Sumatra
 Parmonangan (Simanindo), een plaats in het regentschap Samosir in de provincie Noord-Sumatra